Бьелица, Неманья — сербский баскетболист.
 Белица, Ненад — футболист, полузащитник, играл за «Реал Бетис», «Адмира Ваккер Мёдлинг», «Осиек» и другие.
 Белица, Новица — сербский волейболист, центральный блокирующий (номер 3) команды «Фенербахче» и сборной Сербии.